iemand die breit
 Pascal Breier (1992), Duits voetballer

Zie ook 
 Breijer (doorverwijspagina)
 Breyer (doorverwijspagina)
 Briar (doorverwijspagina)